

Patronyme 

 George Fett (1920-1989), un auteur de bande dessinée américain ;
 Kurt Fett (1910-1980), un officier supérieur allemand ;

Cinéma 
 Boba Fett, un personnage de la saga cinématographique Star Wars ;
 Jango Fett, un personnage de la saga cinématographique Star Wars.